Angelo Bollano (1919-1978) – calciatore italiano
 Vasil Bollano (n. 1958) – politico greco